O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1990-91 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 39ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno: o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1991-92 - Segunda Divisão. Os seis primeiros fazem um hexagonal para disputar o primeiro lugar do torneio. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1991

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1990 na Guatemala
1991 na Guatemala